Фамилија Ороско има више значења:

 Фамилија Ороско (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Ороско, Колонија Ахумада (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Ороско, Колонија Боркез (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Ороско, Колонија Мигел Алеман (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику